

Cinema 
 Evil Eyes – film del 2004 diretto da Mark Atkins
 L'occhio del male (Evil Eye) – film del 2020 diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani

Musica 
 Evil Eye – singolo dei Franz Ferdinand del 2013
 Evil Eye – singolo di KT Tunstall del 2016

Televisione 
 Evil Eye – episodio della seconda stagione della serie televisiva Occhio al superocchio
 Evil Eye – episodio della sesta stagione della serie televisiva Taggart

Pagine correlate 
The Evil Eye